Armando Boetto – aviatore
 Giosuè Boetto Cohen – giornalista, regista e conduttore televisivo
 Giovenale Boetto – architetto, pittore e incisore 
 Pietro Boetto – cardinale